Mats Wilander ha battuto in finale Ivan Lendl 6-1 6-4 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 
  Ivan Lendl (finale)
  John McEnroe (semifinali)
  Mats Wilander (campione)
  Eliot Teltscher (quarti di finale)
  Johan Kriek (quarti di finale)
  Vitas Gerulaitis (secondo turno)
  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
  Anders Järryd (quarto turno)

  Henrik Sundström (secondo turno) 
 - 
  Brian Teacher (terzo turno) 
  Hank Pfister (secondo turno) 
  Chris Lewis (terzo turno) 
  Steve Denton (terzo turno) 
  Tim Mayotte (semifinali) 
  Paul McNamee (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1983